Casa del Balilla ist ein Haus der ehemaligen italienischen, faschistischen Jugendorganisation Opera Nazionale Ballila. Beispiele dafür sind:

 Casa del Balilla in Carrara
 Casa del Balilla in Forlì
 Casa del Balilla in L’Aquila
 Casa del Balilla in Legnano
 Casa del Balilla in Massa
 Casa del Balilla in Meran
 Casa del Balilla in Pistoia
 Casa del Balilla in Potenza
 Casa del Balilla in Vicenza